Stackenberg ist geografische Bezeichnung von:
 Stackenberg (Wuppertal)
 Stackenberg, Steiniger Berg im Spessart
Siehe auch:
 Stakenberg